Miejscowości w Anglii:
 Wootton – w hrabstwie Bedfordshire
 Wootton – w hrabstwie Hampshire
 Wootton – w hrabstwie Herefordshire, w civil parish Almeley
 Wootton – w hrabstwie Herefordshire, w civil parish Dormington
 Wootton – w hrabstwie Kent
 Wootton – w hrabstwie Lincolnshire
 Wootton – w hrabstwie Northamptonshire
 Wootton – w hrabstwie Oxfordshire, w dystrykcie Vale of White Horse
 Wootton – w hrabstwie Oxfordshire, w dystrykcie West Oxfordshire
 Wootton – w hrabstwie Shropshire, w civil parish Onibury
 Wootton – w hrabstwie Shropshire, w civil parish Oswestry Rural
 Wootton – w hrabstwie Staffordshire, w dystrykcie East Staffordshire
 Wootton – w hrabstwie Staffordshire, w dystrykcie Stafford
 Wootton – na wyspie Wight
 Wootton Courtenay – w hrabstwie Somerset
 Wootton Bridge – na wyspie Wight
 Wootton St Lawrence – w hrabstwie Hampshire
 Royal Wootton Bassett – w hrabstwie Wiltshire